Лазовики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лазовики — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Лазовики — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Лазовики — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Лазовики — деревня в Невельском районе Псковской области.